«Сан-Себастьян—2009» — международный шахматный турнир, проходивший в Сан-Себастьяне с 7 по 16 июля.

 Категория: XVIII-я (средний рейтинг 2682)
 Место проведения: Зал пленарных заседаний в здании ратуши

Регламент турнира 
 Игрокам запрещается покидать зал без разрешения судьи
 Определение первого места
 Если только два игрока делят первое место, они должны будут сыграть две партии по 5 минут, для выяснения победителя. При повторном дележе они должны будут сыграть ещё одну партию, в которой белые получают 5 минут, а чёрные — 4. При ничьей побеждают чёрные.
 Если более чем два игрока делят первое место, то они будут играть партии по 5 минут, пока кто-нибудь не выйдет вперёд или пока не останется два участника с наибольшим количеством очков. В этом случае они сыграют партию, в которой белые получают 5 минут, а чёрные — 4. При ничьей побеждают чёрные.
 Делёж последующих мест
 Большее количество партий чёрным цветом
 Большее количество побед
 Больший коэффициент Бергера
 Если все предыдущие критерии равны, то призы будут разделены

Участники турнира 

¹) Рейтинги даны на июль 2009 года.

Движение по турам

Таблица турнира

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Шахматные турниры в Испании
Июль 2009 года
2009 год в шахматах
Международные спортивные соревнования в Сан-Себастьяне
Спорт в Испании в 2009 году